Lijst van rijksmonumenten in Rottum (Groningen)
 Lijst van rijksmonumenten in Rottum (Friesland)